Liga Katolicka – jedna z frakcji z czasów francuskich wojen religijnych
 Liga Katolicka – XVII-wieczna koalicja niemieckich katolików z czasów wojny trzydziestoletniej

Zobacz też 
 Święta Liga

ca:Lliga Santa
es:Liga Santa
pt:Santa Liga